

Янішовиці — село в гміні Бобровіце Кросненського повіту Любуського воєводства
 Янішовиці — село в гміні Броди Жарського повіту Любуського воєводства